Florian Fricke, een Duits musicus
 Roman Fricke, een Duits hoogspringer

 1561 Fricke (en)